Кантагалу () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Вали-ду-Риу-Доси. Входит в экономико-статистический микрорегион Песанья. Население составляет 4041 человек на 2006 год. Занимает площадь 141,839 км². Плотность населения — 28,5 чел./км².

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 10.396.227,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2.633,29 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,674 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс